Сарно́в — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Сарнов, Бенедикт Михайлович (1927—2014) — русский советский прозаик, критик и литературовед.
 Сарнов, Давид (1891—1971) — американский предприниматель, пионер американского коммерческого радио и телевидения, основатель и президент корпорации RCA.

Топоним 
 Сарнов — село в Волочисском районе Хмельницкой области Украины.

См. также 
 Сарновичи
 Сарновка
 Сарновский
 Сарнофф